

Треньори по години 
Непълен списък

Септември (София)